Robert Nickle ist der Name folgender Personen:

* Robert Nickle (Militär) (1786–1855), australischer General 
 Robert Nickle (Künstler) (1919–1980), amerikanischer Künstler